Сангвинетти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сангвинетти, Давиде (род. 1972) — итальянский профессиональный теннисист и тренер.
 Сангвинетти, Илария (род. 1994) — итальянская велогонщица.
 См. также 
  
 Сангинетто — коммуна в Италии, располагается в провинции Верона области Венеция.